Purezza – in chimica: rapporto percentuale tra la massa di una sostanza data e la massa totale del campione
Purezza di un gas – in chimica industriale: quantità di altri gas contenuti in un gas dato 
Purezza del diamante – in gemmologia: scala di purezza del diamante
Purezza – concetto morale, qualità interiore di chi è privo di colpe o di peccati
Purezza – nella eugenetica nazista, presunta purezza della razza ariana